Kajang kan syfta på:

 Kajang (språk) – ett austronesiskt språk

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Kajang, distrikt, Sulawesi Selatan, 
 Desa Kajang, administrativ by, Jawa Timur,

Malaysia 

 Kajang (mukim i Malaysia), Selangor, Hulu Langat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar